Илијум се може односити на:

 Троја
 Илијум (Епир)

Види још 

 Илион (вишезначна одредница)